Droga krajowa B94 (Austria)
 Droga krajowa B94 (Niemcy)

Zobacz też